1. divisjon i fotboll 1968 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1968 och löpte från 25 april till 20 oktober 1968. Serien spelades i 18 omgångar. De två lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1968
1968 i Norge
Fotbollssäsongen 1968